V7 oder V 7 steht für:
 UNIX V7, Kennzeichen für Unix-Systeme, die die Version 4 der SUS erfüllen, siehe Single UNIX Specification #Kennzeichen für konforme Systeme
 Brilliance V7, chinesisches SUV
 Hanteng V7, chinesischer Van
 Luxgen V7, taiwanesischer Van
 Moto Guzzi V7, italienisches Motorrad
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge der Marshall-Inseln, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 V7 Combinatie, Wahlbündnis in Suriname zur Wahl 2015, siehe Wahl zur Nationalversammlung von Suriname 2015
 Air Sénégal International (IATA-Code), ehemalige senegalesische Fluggesellschaft
 Volotea (IATA-Code), spanische Fluggesellschaft
 Vergeltungswaffe 7, siehe Reichsflugscheibe
 V7-Versand, rechtsextremer Versandhandel
V7, bis 2006 Videoseven, Handelsmarke von Ingram Micro

V7 steht für:
 Dominantseptakkord

V.7 steht für:
 Fokker V.7, deutscher Jagd-Dreidecker-Prototyp
 „Definitions of terms concerning data communication over the telephone network“, ITU-T V-Serien-Empfehlung des Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique 

V07 steht für:
 „Alle übrigen nichttherapeutischen Mittel“ (Level-2-ATC-Code), siehe Anatomisch-Therapeutisch-Chemisches Klassifikationssystem

V7